Ете́-ла-Сове́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 130 км на захід від Діжона, 37 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 637,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ете-ла-Совен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ете-ла-Совен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна